2 miejscowości w Polsce: 
 Wólka Zabłocka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna 
 Wólka Zabłocka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Serniki

Zobacz też: Wólka Zabłocka-Kolonia